Нир — библейский персонаж, дядя Саула ().
  — мужское имя древнееврейского происхождения, означающее «вспаханное поле»

Топонимы
  — одноимённые поселения в Иране.

Фамилия
 Нир, Нахум (1884—1968) — деятель социалистического сионизма.